Hrušovany (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
Hrušovany (Slowakije), een gemeente in Slowakije